

Persone
 bell hooks, pseudonimo di Gloria Jean Watkins (1952-2021) – scrittrice, attivista e femminista statunitense
 Brian Hooks (1973) – attore statunitense
 Kevin Hooks (1958) – attore e regista statunitense
 Linda Hooks (1952) – modella britannica 
 Valerie Brisco-Hooks (1960) – ex atleta statunitense

Altro 
 Hooks – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Bowie dello Stato del Texas
 Laverne Hooks – personaggio della serie cinematografica di Scuola di polizia

Pagine correlate
Hook
The Hook